Карбишев Дмитро Михайлович (рос. Карбышев Дмитрий Михайлович; 14 (24) жовтня 1880, Омськ — 18 лютого 1945 концтабір Маутгаузен) — російський генерал.
 1959 Карбишев — астероїд.